Veščica (Murska Sobota)
Veščica (Razkrižje)